Thomas Dekker kan avse:

Thomas Dekker (dramatiker)
Thomas Dekker (cyklist) 
Thomas Dekker (skådespelare)